Нюди — может означать:

 Нюди — музыкальный инструмент.

Реки

 Нюди-Яха
 Нюди-Янг-Яха
 Нюди-Хаслёта
 Нюди-Харвотаку-Яха
 Нюди-Варх-Яха